

Anno 
 623 o 623 a.C.

Codici 
 623 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Liegi, nel Belgio

Matematica 
 623 – numero